een doorverbinding in een printplaat
 een heerweg, zoals:
 Via Appia, een van de belangrijkste oude Romeinse wegen
 Via Latina
 Via Flaminia
 Via Salaria
 Via Belgica
 Via Aurelia
 Via Dolorosa
 Via Gladiola, de naam van de St. Annastraat in Nijmegen tijdens de vierdaagse
 Via Vandelli, een oude Italiaanse wandelroute tussen Modena, Massa en Carrara
 Via en Bro, een Zweedse småort in de gemeente Hudiksvall
 Via Júlia (metrostation), een metrostation in Barcelona
 Via Vanoudenhoven, een televisieprogramma, uitgezonden door de Vlaamse zender Eén in 2002
 Via (geslacht), een geslacht van vlinders
 Visie, inspraak, actie, een politieke partij in de Belgische gemeente Bocholt
 Via (single)

 Vlaams Intersectoraal Akkoord
 ViA15, een project om de Nederlandse snelwegen A12 en A15 met elkaar te verbinden
 VIA C3, een processor voor pc's
 VIA Rail, een Canadees spoorwegbedrijf
 Vlaanderen in Actie, een sociaal-economisch businessplan opgestart in juli 2006 door de Vlaamse regering
 vooraf ingevulde aangifte (ook vooringevulde aangifte genoemd)
 VIA College, een mammoetschool in Kampen, Overijssel
 VIA Technologies, een Taiwanees bedrijf dat computerchips maakt
 Virtual Interface Adapter
 Virtual Interface Architecture
 Versatile Interface Adapter

 Vereniging Informatiewetenschappen Amsterdam, de studievereniging voor informatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.